Kloster Sion steht für:

 das Kloster Sion (Klingnau) in Klingnau, Aargau, Schweiz
 das Kloster Sion (Mauchenheim) in Mauchenheim bei Alzey
 das Kloster Maria im Spiegel in Köln (auch „Kloster Sion“ genannt)
 ein spätantikes Kloster bei Myra (Lykien), Türkei
 Zisterzienserinnenkloster Mont-Sion (Marseille), Frankreich

Siehe auch:
 Berg Sion, Prämonstratenserinnenkloster in Gommiswald (Schweiz)